Хаймбах ():

 Хаймбах — город в Германии.
 Хаймбах — коммуна в Германии.
 Хаймбах — река в Германии.